Forstbach ist ein Gewässername:

 Forstbach (Arnsbach), linker Zufluss des Arnsbachs in Neu-Anspach, Hochtaunuskreis, Hessen.  
 Forstbach (Ilm), linker Zufluss der Ilm (zur Abens) in Hilgertshausen, Gemeinde Hilgertshausen-Tandern, Landkreis Dachau, Bayern
 Forstbach (Klöpferbach), linker Zufluss des Klöpferbachs in Rietenau, Gemeinde Aspach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Forstbach (Kressbach), rechter Zufluss des Kressbachs (zur Jagst bei Rindelbach) vor Holbach, Stadt Ellwangen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Forstbach (Längenbach), rechter Zufluss des Längenbachs (zum Ahlbach, zur Jagst) vor Buch, Gemeinde Rainau, Ostalbkreis 
 Forstbach (Neckar), rechter Zufluss des Neckars in Esslingen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Forstbach (Rhein), rechter Zufluss des Mittelrheins bei St. Goarshausen, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Forstbach (Sauerbach), rechter Zufluss des Sauerbachs (zur Aal, zum Kocher) in Forst, Gemeinde Essingen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Forstbach (Schurzmühlbach), rechter Oberlauf des Schurzmühlbachs (zum Klausbach, zum Klambach) bis etwa Schönbichler, Markt Pabneukirchen, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Forstbach (Ruhr), Zufluss der unteren Ruhr, Nordrhein-Westfalen
 Forstbach (Weser), rechter Zufluss der Weser bei Bevern, Landkreis Holzminden, Niedersachsen.
 Forstbach (Weißachbach), rechter Zufluss des Weißachbachs (zur Schwarzach) vor Ponholz, Markt Schwarzach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Forstbach, Unterlaufname bei Ponholz nach dem gleichnamigen Zulauf des Weißachbachs, linker Zufluss der Schwarzach nach der Kumpfmühl, beide Orte Markt Schwarzach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Forstbach (Wisenta), linker Zufluss der Wisenta bei Oberkoskau, Gemeinde Tanna, Saale-Orla-Kreis, Thüringen
 Forstbach (Wissenbach), linker Zufluss des Wissenbachs (zur Bünz) in Boswil, Bezirk Muri, Kanton Aargau 
 Forstbach oder Busenbach (Wollenbach), rechter Zufluss des Wollenbachs bei Flinsbach, Gemeinde Helmstadt-Bargen, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Weisinger Forstbach, linker Zufluss des Viehweidegrabens (zur Zusam) bei Hennhofen, Gemeinde Altenmünster, Landkreis Augsburg, Bayern
 Forstbach (Zaber), linker Zufluss der Zaber vor Meimsheim, Stadt Brackenheim, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

 Forstbach, Bach durch die Gemeinde Gribbohm, Kreis Steinburg, Schleswig-Holstein

Forstbach ist Teil eines Ortsnamens:
 Oberforstbach, Stadtteil von Aachen, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Forstbächlein, linker Zufluss des Mains vor Maineck, Gemeinde Altenkunstadt, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Forstelbach, rechter Zufluss der Prims vor Nonnweiler, Landkreis St. Wendel, Saarland
 Forstgraben